UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 (также известный как UFC Fight Night 167 и UFC на ESPN + 25) - турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 15 февраля 2020 года на спортивной арене Santa Ana Star Center в городе Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико, США.

Подготовка турнира 
Данное мероприятие стало первым турниром UFC, проведённым в городе Рио-Ранчо.

В качестве главного события турнира стал бой-реванш между победителем The Ultimate Fighter: Team Edgar vs. Team Penn в полутяжёлом весе  Кори Андерсоном и экс-чемпионом KSW (ведущая польская организация по смешанным единоборствам) в полутяжёлом весе Яном Блаховичем. Ранее бойцы встречались между собой в сентябре 2015 года на UFC 191. Тогда Андерсон выиграл единогласным решением.

Изменения карда 
На этом турнире был запланирован бой в полусреднем весе между Рамазаном Эмеевым и Тимом Минсом. Эмеев был снят с боя в конце января по неизвестным причинам и его заменил дебютант Дэниел Родригес.

На этом турнире был запланирован бой в полутяжёлом весе между Гаджимурадом Антигуловым и Девином Кларком. Тем не менее, Антигулов был снят с мероприятия по неизвестной причине, и его заменил Декуан Таунсенд.

Встреча в женском легчайшем весе между бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо и Мэйси Чиассон должна была состояться на этом турнире. Однако на неделе перед боем Монтаньо была вынуждена выйти из боя из-за травмы, и её заменил дебютант промоушена Шэнна Янг.

Участники турнира 

(*) Боец снялся с турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Во время взвешивания бывший претендент UFC в наилегчайшем весе Рэй Борг не смог сделать вес, показав 128 фунтов, что на два фунта больше, чем лимит веса для нетитульного боя, равный 126 фунтов. Он был оштрафован на 30% своего боевого гонорара, который достался Рожериу Бонторину, и бой продолжился в промежуточном весе (128 фунтов).

Результаты турнира 

Турнир UFC в Рио-Ранчо стал первым в истории, на котором случилось сразу две дисквалификации.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Бой вечера: Скотт Холцман vs. Джим Миллер
 Выступление вечера: Ян Блахович и Дэниел Родригес

Последствия турнира 
19 февраля 2020 года после турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Кейси Кенни (#15) покинул Топ-15 легчайшего веса после поражения на турнире.

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night